

Miejscowości w Polsce  
 Podwysokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Podwysokie – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki

Miejscowości na Ukrainie
 Podwysokie – wieś w obwodzie kirowohradzkim
 Podwysokie – wieś w obwodzie lwowskim
 Podwysokie – wieś w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego
 Podwysokie – wieś w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego
 Podwysokie – wieś w obwodzie rówieńskim
 Podwysokie – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Podwysokie – wieś w obwodzie winnickim

Zobacz
 Podwysokie Jeleniewskie
 Podwysoka